Shimazu bezeichnet:
 Shimazu (Klan), japanisches Adelsgeschlecht

Shimazu ist der Familienname folgender Personen:
 Shimazu Genzō (1869–1951), japanischer Industrieller
 Shimazu Hisamitsu (1817–1887), japanischer Daimyō
 Shimazu Nariaki (1809–1858), japanischer Daimyō
 Raisei Shimazu (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Takako Shimazu (* 1939), Schwester von Kaiser Akihito
 Torashi Shimazu (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Shimazu Yasujirō (1897–1945), japanischer Filmregisseur
 Shimazu Yoshihiro (1525–1619), japanischer Daimyō